Manuel Fernández López el nombre puede referirse a:

Manuel Fernández López (1947-2014) fue un sindicalista y abogado español.
Manuel Fernández López (1962), diseñador y artista español.